Autostrada A14 (Austria)
 Autostrada A14 (Belgia)
 Autostrada A14 (Niemcy)
 Autostrada A14 (Portugalia)
 Autostrada A14 (Włochy)